Por Colbún puede referirse a:

Colbún, comuna chilena de la Región del Maule.
Lago Colbún, embalse artificial.
Central hidroeléctrica Colbún
Colbún S.A., empresa eléctrica operante en la central Colbún.
Canal de Devolución Colbún